Николай Фигуровский:
 Фигуровский, Николай Александрович (1901—1986) — советский учёный-химик, историк науки, биограф; доктор химических наук, профессор, вице-президент Международной академии истории науки.
 Фигуровский, Николай Николаевич (1923—2003) — сценарист, режиссёр, актёр; заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1964), лауреат Государственной премии Узбекской ССР имени Хамзы (1977).